Kondygnacja budynku położona tuż nad ziemią (budownictwo)
 Parter ogrodowy – francuski styl ogrodowy
 Walka w parterze – sporty walki